Берёзовское месторождение:

 Берёзовское месторождение бурого угля — в Красноярском крае, в Шарыповском районе, в пределах Канско-Ачинского бассейна.
 Березовское железорудное месторождение — в Забайкальском крае, в Нерчинском районе.
 Берёзовское месторождение золота — в Свердловской области.
 Берёзовское месторождение полиметаллических руд — в Восточно-Казахстанской области (Казахстан).